Chalcomenus är ett släkte av skalbaggar. Chalcomenus ingår i familjen jordlöpare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Jordlöpare
Chalcomenus